El término  referirse a:

Espacio
 Paso, movimiento de las extremidades de los animales al desplazarse sobre un substrato;
 Paso, el doble o la mitad de luz en el diafragma o el tiempo en la obturación al obtener una fotografía;
 Paso, unidad de longitud antropométrica utilizada por los romanos;
 Paso, espacio existente entre dos hilos de un tornillo, o distancia que avanzaría un tornillo o hélice por cada vuelta si se encontrara en un medio sólido;
Paso, modo de marcha de las tropas

Acrónimos
 PASO, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; parte del sistema electoral de Argentina.
 Organización Deportiva Panamericana, en inglés Pan American Sports Organization (PASO).

Música 
 Pasos, canción del álbum musical Sueño Stereo de la banda argentina Soda Stereo.

Personas
 Juan José      Paso (1758-1833), doctor en leyes y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata;
Manuel Paso (1864 - 1901), poeta del Modernismo español.
Antonio Paso y Cano (1870 - 1958), dramaturgo español hermano del anterior.
Alfonso Paso Gil (1926 - 1978), dramaturgo español, hijo de Antonio Paso y Cano.

Varios
 Paso (vuelo espacial), el período en el que un satélite u otra nave espacial está por encima del horizonte local
 Derecho de paso, derecho al acceso a un terreno a través de un terreno de otro dueño;
 Entremés o paso, nombre dado a una pieza cómica de corta duración que se solía representar en el  español como preámbulo a piezas de mayor duración y en los entreactos.
 Cada operación unitaria, en un proceso de fabricación.
Paso de montaña, lugar por donde se cruza un monte o macizo. 
 Paso, nombre que reciben las imágenes que desfilan en la Semana Santa conjuntamente con las andas o trono;

Enlaces externos